Roge (Vale de Cambra), frazione del comune portoghese di Vale de Cambra;
Rôge, fiume francese della Franca Contea.